Madame Bovary, o livro de Gustave Flaubert

Cinema
 Madame Bovary (filme de 1933), de Jean Renoir, com Valentine Tessier
 Madame Bovary (filme de 1937), com Pola Negri
 Madame Bovary (filme de 1947), produção argentina com Mecha Ortiz
 Madame Bovary (filme de 1949), de Vincente Minnelli, com Jennifer Jones e James Mason
 Madame Bovary (filme de 1975), com Frances O'Connor
 Madame Bovary (filme de 1991), de Claude Chabrol, com Isabelle Huppert
 Madame Bovary (filme de 2014), com Mia Wasikowska

Teatro
 Madame Bovary (ópera), de Emmanuel Bondeville

Televisão
 Madame Bovary (telessérie de 2000), produção da BBC com Francesca Annis